wlx – codice ISO 639-3 della lingua wali (ghaa)